Mit Treber bezeichnet man

 in der Lebensmitteltechnik die ausgelaugten Rückstände des Malzes bei der Bierherstellung (Biertreber) und Whiskyherstellung; siehe Treber 
 in Österreich, der Schweiz und Süddeutschland jegliche Pressrückstände, die nach dem Auspressen von Obst oder insbesondere Weintrauben zurückbleiben; siehe Trester (Pressrückstände)
 einen sich herumtreibenden oder obdachlosen Jugendlichen (Trebegänger) oder auch Landstreicher (siehe Soziale Randgruppe)

Treber ist der Familienname von:

 Björn Treber (* 1992), österreichischer Autor
 Dirk Treber (* 1951), ehemaliges Mitglied des Hessischen Landtags
 Jürgen Treber (* 1960), Richter am Bundesarbeitsgericht